Altemir Hausmann (Brazília, 1968. december 5. –) brazil nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása üzletember.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
. A Brazil labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével a Brasileirão asszisztense. A nemzeti játékvezetéstől 2013-ban visszavonult. Brasileirão-mérkőzéseinek száma: 144 (2008–2013).

Nemzetközi partbíráskodás 
A Brazil labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2004-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2013-ban visszavonult.

Labdarúgó-világbajnokság
A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott voltak a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kell megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA JB delegálta az utazó keretbe. Carlos Simon játékvezető állandó segítője.

A 2006-os labdarúgó-világbajnokságon, a 2010-es labdarúgó-világbajnokságon és a 2014-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB asszisztensként foglalkoztatta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Világbajnoki mérkőzés

2014-es labdarúgó-világbajnokság

Nemzetközi kupamérkőzések

FIFA-klubvilágbajnokság 
A 2009-es FIFA-klubvilágbajnokságon a FIFA JB Carlos Simon partbírójaként alkalmazta.

Recopa Sudamericana

Források 

Brazil labdarúgó-játékvezetők
1968-ban született személyek
Élő személyek